Серия B 2010/2011 — 79-й сезон второго по значимости дивизиона чемпионата Италии. Первенство началось 20 августа 2010 года и завершилось 29 мая 2011.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Лечче», «Чезена» и «Брешиа», вышедшие в Серию А, а также «Анкона», «Мантова», «Галлиполи» и «Салернитана», вылетевшие в низшие лиги. Их заменили «Аталанта», «Сиена» и «Ливорно», занявшие соответственно 18-е, 19-е и 20-е места в Серии А, а также команды Высшего дивизиона Профессиональной лиги «Новара» (1-е место в Группе А), «Портогруаро» (1-е место в Группе B), «Варезе» (победитель плей-офф в Группе А) и «Пескара» (победитель плей-офф в Группе B).

Участники

Тренерские перестановки

В межсезонье

Во время сезона

Турнирная таблица 

1 С команды Асколи снято 6 очков

Результаты матчей

Плей-офф

Выход в Серию А 

1 В случае ничейного результата победителем становится команда, занявшая высшее место в регулярном чемпионате

Полуфиналы 
Первые матчи

Ответные матчи

Финал 
Первый матч

Ответный матч

Вылет в Серию С1 

Первый матч

Ответный матч

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Серии B

2010/2011
Футбол в Италии в 2010 году
Футбол в Италии в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011